Antonio Ayroldi – ufficiale e partigiano italiano
Giuseppe Ayroldi – politico italiano
Nicola Ayroldi – arbitro di calcio italiano, fratello di Stefano
Stefano Ayroldi –  arbitro di calcio italiano, fratello di Nicola
Giovanni Ayroldi – arbitro di calcio italiano, figlio di Stefano